Евгений Иванович Боричевский (; Криптоним: Е.Б.; 12 декабря 1883, Минск — 12 сентября 1934) — советский и белорусский литературовед и переводчик, а также профессор (1928).

Биография 
Родился в семье нотариуса. Окончил Минскую классическую гимназию (1903), поступил в Берлинский университет, в 1904 перевёлся на историко-филологический факультет Московского университета, который окончил в 1910. Получил золотую медаль за выпускную работу «Реализм Гартмана».

Работал в Московском университете, преподавал русскую литературу в средних учебных заведениях Москвы, занимался научно-литературной деятельностью, печатал статьи и исследования в московских журналах и газетах. С осени 1918 предназначен ученым секретарем Музейного отдела Наркомпроса. В начале 1922 приглашен на работу в БГУ. Работал в Минской центральной партийной школе (1924-1927), в Инбелкульте и Институте литературы и искусства АН БССР (1927-1933). Профессор.

Научная деятельность 
Писал на белорусском и русском языках. В 1922 году в Москве вышла составленная Е. Боричевского книга «Мир искусства в образ». В 1927 году в Минске изданы работы «Теория сонеты» и «Поэтика литературных жанров», которые наиболее глубоко в тогдашнем белорусском литературоведении объясняли природу искусства в его взаимосвязи с социально-историческими и общественными явлениями.

Статьи и исследования по вопросам поэтики и эстетики, посвященные творчеству Я. Купалы, Я. Коласа, М. Богдановича, М. Горецкого, русских, немецких, французских писателей, печатались в «Трудах Белорусского государственного университета», в журналах  «Маладняк», «Узвышша», «Полымя», «Трыбуна мастацтва». Автор пособия для студентов-заочников «Паэтыка. Курс для завочнага педфаку» (1929-1930). Участвовал в подготовке Собрания сочинений М. Богдановича в 2 т. (1927-1928).

Примечания

Литература 
 Беларуская энцыклапедыя. У 18 т. Т. 2. — Мінск, 1996.
 Яўген Іванавіч Барычэўскі // Беларускія пісьменнікі: Біябібліяграфічны слоўнік. У 6 т. / пад рэд. А. І. Мальдзіса. — Мн.: БелЭн, 1992—1995.. Т. 1.
 Беларускія пісьменнікі (1917—1990): Даведнік; Склад. А. К. Гардзіцкі. Нав. рэд. А. Л. Верабей. — Мн.: Мастацкая літаратура, 1994. — 653 с.: іл. ISBN 5-340-00709-X
 Календарыюм // «Czasopis» № 12/2003
 Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. У 5 т. Т. 1. — Мінск, 1984.
 Чарнякевіч Ц. Мінск — Берлін — Масква — Мінск: Германіяна Яўгена Барычэўскага // Літаратура і мастацтва. № 5. — 2011, 4 лют.

Выпускники историко-филологического факультета Московского университета
Литературоведы СССР
Переводчики СССР
Литературоведы Белоруссии
Переводчики Белоруссии
Посмертно реабилитированные в СССР

Выпускники Минской гимназии
Преподаватели Белорусского государственного университета
Учёные, репрессированные в СССР